Respiration peut faire référence :

Biologie 
 Respiration article général sur les différents processus d'échanges gazeux chez les animaux et les végétaux.
 Respiration humaine chez l'homme, processus permettant aux poumons de renouveler l'air en absorbant l'oxygène par inspiration et expiration. 
 Respiration végétale
 Respiration cutanée
 Respiration paradoxale
 Respiration aérobie
 Respiration anaérobie

Médecine 
 Respiration de Cheyne-Stokes respiration anormale, se traduisant par des apnées, qui se rencontre notamment dans les troubles du sommeil.
 Respiration orale 
 Respiration nasale

Musique 
 Respiration (musique) façon de ménager des silences ou des pauses entre plusieurs phrase musicale. 
 Respiration circulaire technique de souffle continu, dans la pratiques des instruments à vent et du chant.

Développement personnel  
 Respiration consciente
Homonymie